Плюралізм (від  — множинний):
 позиція, згідно з якою існує кілька або безліч незалежних та несвідомих один до одного початків або видів буття, підстав і форм знання, стилів поведінки та ін. 

 широкий спектр думок, орієнтацій, багатоваріантність оцінок. 
 позначає одночасну наявність різноманіття поглядів чи позицій, ніж єдиний метод чи підхід

Термін плюралізм може відноситися до: 
 Філософський плюралізм
 Політичний плюралізм
 Релігійний плюралізм
 Ідеологічний плюралізм
 Космічний плюралізм

Посилання 
 Плюралізм  //